

Personnalités 

 Oscar Hedström, cofondateur américain de l'industrie de moto Indian en 1901 ;
 Jonathan Hedström, joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Mathématiques 
 Nombre de Hedström